Die Erste Liga 2002 (der offizielle Name - Oberste Liga 2002) war die achte Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 17. Mai und endete am 18. Oktober 2002.

Modus 
Die sieben Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander. Wegen der Aufstockung der Superliga von 12 auf 17 Vereine stiegen in dieser Saison fünf Teams auf.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002